Рогомбе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рогомбе, Роза Франсина (1942—2015) — габонский государственный деятель, исполняющая обязанности Президента Габона после смерти 8 июня 2009 года Омара Бонго. 
 Рогомбе, Ромарик (род. 1990) — габонский футболист, нападающий клуба «Леопардс» и сборной Габона.